Walker Brothers ist der Name folgender Gruppen und Unternehmen:

 Walker Brothers (Bury), ehemaliger britischer Dampfmaschinenhersteller 
 Walker Brothers (Wigan), ehemaliges britisches Maschinenbauunternehmen, Nutzfahrzeughersteller (Pagefield-Lkw und -Omnibusse) 
 Walker Brothers (Walsall), ehemaliges britisches Galvanisierwerk
 Walker Brothers (Leeds), ehemaliger britischer Fahrrad- und Motorradhersteller
 Walker Bros. US-amerikanische Kette von Pfannkuchenbäckereien

 The Walker Brothers, ehemalige US-amerikanische Musikgruppe